Kim Hjeszuk (1946) dél-koreai gyorskorcsolyázónő, olimpikon
 Kim Hjeszuk (1968) dél-koreai vitorlázónő, olimpikon